Сульфи́д ко́бальта(II) — бинарное неорганическое соединение, соль металла кобальта и сероводородной кислоты с химической формулой CoS, серые кристаллы, нерастворимые в воде.

Нахождение в природе 
В природе встречается минерал джайпурит — β-CoS с различными примесями.

Получение 
Сплавлением порошка кобальта и серы:

 

Осаждением растворимой соли двухвалентного кобальта, например, хлорида кобальта(II) гидросульфидом аммония, при этом образуется α-CoS:

 

Осаждением растворимой соли двухвалентного кобальта кобальта сероводородом в растворе с уксусной кислотой:

 

Восстановлением сульфата кобальта углеродом (коксом):

Физические свойства 
Сульфид кобальта(II) имеет несколько аллотропных модификаций:
 α-CoS, чёрный аморфный осадок.
 β-CoS, серые кристаллы, гексагональная сингония, пространственная группа P 6/mmc, параметры ячейки a = 0,3385, c = 0,5213 нм, Z = 2.
 γ-CoS, неустойчивая ромбоэдрическая модификация.

В виде порошка пирофорен.

Не растворяется в воде, р ПР = 19,75.

Химические свойства 
Разлагается при сильном нагревании:

 

Реагирует с разбавленными кислотами:

 

Окисляется горячей концентрированной азотной кислотой:

 

Во влажном состоянии медленно окисляется кислородом воздуха:

 

При нагревании окисляется кислородом воздуха:

Применение 
Применяется в органическом синтезе в качестве катализатора для гидрирования под давлением органических соединений.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

кобальта
Сульфиды кобальта